Digerhuvud puede referirse a:
 Digerhuvud (reserva natural), una reserva natural de la isla de Gotland.
 (10102) Digerhuvud, un asteroide.